|-
| 122301 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122302 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122303 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122304 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122305 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122306 - ||  || 24 august 2000 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 122307 - ||  || 25 august 2000 ||  || K. Korlević, 
|-
| 122308 - ||  || 25 august 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 122309 - ||  || 24 august 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122310 - ||  || 21 august 2000 ||  || 
|-
| 122311 - ||  || 25 august 2000 ||  || , 
|-
| 122312 - ||  || 24 august 2000 ||  || 
|-
| 122313 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122314 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122315 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122316 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122317 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122318 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122319 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122320 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122321 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122322 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122323 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122324 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122325 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122326 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122327 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122328 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122329 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122330 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122331 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122332 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122333 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122334 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122335 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122336 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122337 - ||  || 27 august 2000 ||  || , 
|-
| 122338 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122339 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122340 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122341 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122342 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122343 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122344 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122345 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122346 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122347 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122348 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122349 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122350 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122351 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122352 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122353 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122354 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122355 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122356 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122357 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122358 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122359 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122360 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122361 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122362 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122363 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122364 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122365 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122366 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122367 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122368 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122369 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122370 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122371 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122372 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122373 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122374 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122375 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122376 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122377 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122378 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122379 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122380 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122381 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122382 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122383 - ||  || 26 august 2000 ||  || 
|-
| 122384 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122385 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122386 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122387 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122388 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122389 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122390 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122391 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122392 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122393 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122394 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122395 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122396 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122397 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122398 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122399 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122400 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-